Karlsson může být:

 Elisabeth Karlssonová (* 1967), švédská judistka
 Erik Karlsson (* 1990), švédský hokejista
 Helena Karlssonová (* 1992), švédská orientační běžkyně
 Nils Karlsson (1917–2012), švédský lyžař
 Pernilla Karlssonová (* 1990), finská házenkářka
 Sofia Karlssonová (* 1975), švédská zpěvačka
 William Karlsson (* 1993), švédský hokejista

podobné
 Carlsson

Externí odkazy 
 

Švédská příjmení